Лиешче — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Лиешче — село в общине Брод Республики Сербской.
 Лиешче — село в общине Сребреница Республики Сербской.

 Хорватия
 Лиешче — село, часть города Озаль.